

Droit 

La notification est une formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée.

Le code de droit canonique prévoit la notification judiciaire aux Canons 1507 à 1512.

Informatique 
En informatique, le terme notification est souvent employé pour décrire des fonctions d'alerte automatisées entre processus. Les notifications peuvent apparaître sous forme de bulle de notification ou dans une zone de notification.

Agroalimentaire et sécurité sanitaire 
Dans le domaine de l'alimentation et de la sécurité sanitaire, une notification est émise lorsque des normes sanitaires ou de sécurité du consommateur ne sont pas respectées.

Voir aussi

Articles connexes 
 Signification (droit)